Савково — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Савково — деревня в Копыльском районе Минской области.

Россия 
 Савково — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Савково — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Савково — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Савково — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Савково — деревня в Родниковском районе Ивановской области.

См. также 
 Савков